Волки — род млекопитающих из семейства псовых (Canidae).

Населённые пункты

Белоруссия 
 Волки — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Волки — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Волки — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Волки — деревня в Поставском районе (Волковский сельсовет) Витебской области.
 Волки — деревня в Поставском районе (Новосёлковский сельсовет) Витебской области.

Россия 
 Волки — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Волки — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Волки — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Волки — деревня в Ачитском городском округе Свердловской области.
 Волки — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

Украина 
 Волки — село, Клюшниковский сельский совет, Миргородский район, Полтавская область.

Фильмы

Другое 
 Волки — элитное подразделение Армии Республики Македонии, сформированное в 1994 году.
 «Волки» (, — «Волки Астаны») — казахстанский клуб по американскому футболу из Астаны.
 «Мглеби» ( — волки) — одно из прежних названий грузинского футбольного клуба «Динамо» из Зугдиди.
 «Судет» ( — «волки») — финский футбольный клуб из города Коувола (базировался также в Выборге и Хельсинки).
 «Вулверхэмптон Уондерерс» — английский футбольный клуб из Вулвергемптона, известен также как Wolves ( — волки).
 «Татранские Волки» — словацкий хоккейный клуб из города Спишска-Нова-Вес.

См. также 
 Большие Волки — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Серые волки
 Серые Волки
 Волки Мибу
 
 Wolves